Beleg van Bagdad (812-813), tijdens de Vierde Fitna
Beleg van Bagdad (865), tijdens de Vijfde Fitna
Beleg van Bagdad (1157), tijdens de Seltjoeks-Abbasidische oorlog
Beleg van Bagdad (1258), tijdens de Mongoolse veroveringen
Beleg van Bagdad (1393), door Timoer Lenk
Beleg van Bagdad (1401), door Timoer Lenk
Inname van Bagdad (1534), tijdens de Ottomaans-Safawidische Oorlog
Inname van Bagdad (1624), tijdens de Ottomaans-Safawidische Oorlog
Beleg van Bagdad (1625), tijdens de Ottomaans-Safawidische Oorlog
Inname van Bagdad (1638), tijdens de Ottomaans-Safawidische Oorlog
Beleg van Bagdad (1733), tijdens de Ottomaans-Perzische oorlog
Val van Bagdad (1917), tijdens de Eerste Wereldoorlog